Wilton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cecil Louis Wilton
 A.C. Wilton